М-49 (кириллицей) может означать:

 М-49 — опытный советский девятицилиндровый двигатель на базе М-11
 М-49 — советская метеостанция с аналоговыми датчиками для дистанционного измерения скорости и направления ветра, температуры и относительной влажности воздуха (в РФ производится модернизированный вариант с цифровыми датчиками).
 М-49 — советская подводная лодка типа «Малютка».
 М-49 — бывший московский телеканал, после закрытия был заменён телеканалом REN TV;

См. также 
 M49